Le bec est le seul dispositif qu'un oiseau a pour consommer sa nourriture, mais ce mot peut avoir d'autres significations, et fait souvent partie d'un nom composé. Cette page en liste quelques-unes.

Plantes 
 Bec-de-grue
 Bec-de-grue des pierriers
 Bec-de-grue à feuilles de ciguë
 Bec d'oie (variété de pomme)

Patronyme 

 Ailill Flann Bec, roi irlandais ;
 Christophe Bec (né en 1969), dessinateur français ;
 Dúnchad Becc (mort en 721) rois des Scots du Kintyre ;
 Guilhem Bec (né en 1972), dessinateur français ;
 Jean-Philippe Bec
 Óengus mac Colmáin Bec (mort en 621) issu des Uí Néill du Sud fut un roi d'Uisnech ;
 Pierre Bec (1921-2014), poète occitan ;
 plusieurs  ;
 famille Crespin du Bec
 Guillaume V du Bec Crespin (), maréchal de France ;
 Nicolas de Bec-Crespin (-), cardinal français ;
 Antoine du Bec-Crespin (), prélat français ;
 Philippe Crespin du Bec (1519-1605), prélat français ;
 François-René Crespin du Bec (1636-1688), militaire français ;
 Jean Dubec-Crespin (ca. 1540-1610), écrivain français.

Prénom 
Bec est un prénom. Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Personnage fictif 
 Le Bec, personnage de comics

Canon 
Le bec est aussi, dans l'artillerie ancienne, le petit orifice par lequel on enflammait la poudre grâce à un boutefeu.À cette époque, les assaillants qui voulaient neutraliser les canons d'un navire ou d'un fort, y plantaient en force un clou de charpentier. C'est l'origine de l'expression clouer le bec (rendre quelqu'un muet).

Toponymie 

 Saint-Julia-de-Bec ;
 Bec/Bec, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Pejë/Peć.

En toponymie et en hydronymie,
Bec ou -bec est un appellatif normand, issu du norrois bekkr « ruisseau », qui constitue un grand nombre de toponymes et d'hydronymes, tels que Bolbec, Caudebec, etc.
 Le Bec-Thomas
 Malleville-sur-le-Bec
 Notre-Dame-du-Bec
 Abbaye Notre-Dame du Bec
 Le Bec-Hellouin
 Bec-de-Mortagne

En topographie, le mot bec désigne également une partie de terre qui s’avance en pointe au confluent de deux cours d’eau ou à l’extrémité d’un promontoire maritime :
 Bec d'Ambès à la confluence de la Garonne et de la Dordogne dans l'estuaire de la Gironde ;
 Bec d'Allier à Cuffy, à la confluence de la Loire et de l'Allier ;
 Bec de Vienne à Candes-Saint-Martin, à la confluence de la Loire et de la Vienne ;
 Bec de Neurre, sommet situé dans le Vercors.

Zoologie 
Mollusque
 bec des céphalopodes, analogue à celui des Psittaciformes
 Murex bec de bécassine (coquillage)

Tétrapode
 Dauphin commun à bec court
 Baleine à bec
 Tortue
 hadrosauridae, ou dinosaures à becs de canards

Poisson
 Chelmon à bec médiocre

Arthropode
 Azuré du bec-de-grue (insecte)

Voir aussi Rostre

Gaz combustible 
Certains objets ou parties d'objet ayant des formes analogues sont également appelés « bec ».

 Le bec Bunsen et son amélioration : le bec Meker
 Le bec de gaz est un dispositif muni d'un orifice calibré pour laisser passer un certain débit de gaz pour l'éclairage ou le chauffage.

Serrurerie 
 Bec-de-cane

Musique 
Éléments d'instruments de musique.
 La flûte à bec se distingue par son embouchure à la flûte traversière
 Le bec du saxophone, ou de la clarinette supporte l'anche.
 Bec de clarinette (musique)

Outils et accessoires 

 bec d'ane (en vieux français) ou bédane, outil de menuiserie qui sert à creuser une mortaise
 bec verseur d'un ustensile de cuisine, la protubérance destinée à canaliser le liquide versé en un filet ainsi plus facile à diriger
 bec d'une pioche ou d'un marteau, la partie pointue
 certaines pinces sont dites à bec
 chapeau à bec

Anomalie génétique 
 Le bec de lièvre est une anomalie congénitale disgracieuse de la lèvre supérieure.

Construction 
 En génie civil, les becs sont les éléments protecteurs des piles d’un pont :
 l’avant-bec protège la pile contre les éléments de l'amont qui peuvent l'affaiblira (troncs, courant) ;
 l’arrière-bec joue le même rôle en aval (contre les mêmes éléments refluant).
 Razel-Bec, un groupe industriel français

Aéronautique 
 Bec de bord d'attaque, faisant partie des dispositifs hypersustentateurs

Galerie

Expressions 

De nombreuses expressions utilisent ce terme qui est soit un synonyme de bouche soit fait référence à l'anatomie de l'oiseau.
 « Défendre bec et ongles… » : défendre avec vigueur
 « Clouer le bec de quelqu'un » : avoir la bonne réplique pour faire taire définitivement un interlocuteur.
 « Bec à foin » : se dit d'un clarinettiste ou saxophoniste au son peu recommandable.
 « La cigarette au bec » : en train de fumer

Sigle 

BEC peut faire référence à :
 , un petit transformateur CC-CC servant à réguler un courant,
  (BEC selon la liste des codes AITA des aéroports), aéroport basé à Wichita au Kansas aux États-Unis,
 Bibliothèque de l'École des chartes, une des plus anciennes revues historiques françaises,
 ,
 '', label discographique fondé par Brandon Ebel,
 Busch Entertainment Corporation, une société de gestion de parcs de loisirs américaine aujourd'hui nommée SeaWorld Parks & Entertainment.